Saliha Dilaşub Sultan - Seconda Haseki del sultano ottomano Ibrahim I, madre e Valide Sultan del sultano Solimano II. 
Saliha Sultan - consorte del sultano ottomano Mustafa II e madre e Valide Sultan del sultano Mahmud I.
Saliha Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Ahmed III.
Saliha Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Mahmud I. 
Saliha Verdicenan Kadın - consorte del sultano ottomano Abdülmecid I
Saliha Sultan - principessa ottomana, figlia del sultano Abdülaziz
Saliha Naciye Kadın - consorte del sultano ottomano Abdülhamid II